Centrumkyrkan kan syfta på:

Centrumkyrkan, Bjuv
Centrumkyrkan, Bromölla
Centrumkyrkan, Farsta – i södra Stockholm
Centrumkyrkan, Huddinge 
Centrumkyrkan, Kinnarp
Centrumkyrkan, Lycksele
Centrumkyrkan, Mariannelund
Centrumkyrkan, Sundbyberg

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen